Ла-Сьерра () — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии, на территории департамента Каука. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 8 апреля 1913 года. Муниципалитет Ла-Сьерра был выделен в отдельную административную единицу в 1967 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в горной местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 31 километра к юго-западу от города Попаян, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1776 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Ла-Сьерра граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Эль-Тамбо, на севере — с муниципалитетом Росас, на востоке и юго-востоке — с муниципалитетом Сотара, на юге — с муниципалитетом Ла-Вега, на юго-западе — с муниципалитетом Сукре, на западе — с муниципалитетом Боливар. Площадь муниципалитета составляет 217 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 10 643 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 53,4 % от населения Ла-Сьерры, женщины — соответственно 46,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 67,2 % от населения города; индейцы — 21,5 %; негры, мулаты и райсальцы — 11,3 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 87,5 %.

Экономика 
Основу экономики Ла-Сьерры составляет сельское хозяйство.

62,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 26,1 % — предприятия сферы обслуживания, 11,4 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Каука